Musketeer (engl. für Musketier) steht für:

 The Musketeer, Film von Peter Hyams (2001)
 Beechcraft Musketeer, US-amerikanisches Flugzeugmodell

Siehe auch:
 Operation Musketeer